Криворучко Юрій:

Криворучко Юрій Зеновійович — український політик 
Криворучко Юрій Григорович — український шахіст
Криворучко Юрій Іванович — доктор архітектури, начальник управління архітектури Львівської міської ради, головний архітектор.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок